Berto ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Al Berto (1948–1997), portugiesischer Dichter
 Andre Berto (* 1983), haitianisch-US-amerikanischer Boxer
 Augusto Berto (1889–1953),  argentinischer Bandoneonist, Tangokomponist und Bandleader
 Giuseppe Berto (1914–1978), italienischer Schriftsteller
 Juliet Berto (1947–1990), französische Schauspielerin
 Stephanie Berto (* 1953), kanadische Sprinterin

Siehe auch:
 Berthod
 Berteau
 Bertheau